Artas (Dacota do Sul)
Artas (Isère)

Desambiguações de topônimos